LET steht für: 

 Lupus erythematodes tumidus, eine Form der Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes beim Menschen.
 Let Kunovice, tschechischer Flugzeughersteller.
 engl. „Lorentz ether theory“ deutsch: Lorentzsche Äthertheorie.
 Linearer Energietransfer, eine physikalische Größe.
 Ladies European Tour im Profigolfsport. 
 eine Betriebssystem-Shell-Funktion zur Auswertung arithmetischer Ausdrücke.
 eine Spielsituation bzw. ein Ausruf beim Squash
 LET, Kennung der Schriftartenfirma Letraset
 Laschkar-e Taiba, eine Terrororganisation aus Kaschmir.

Let ist der Familienname folgender Personen:

 Nike van der Let (* 1985), österreichische Schauspielerin, Sängerin und Autorin
 Petrus van der Let (* 1949), österreichischer Regisseur und Autor

Let bezeichnet außerdem:

 einen Fehler beim Tennis und Tischtennis, wenn ein Netzaufschlag erfolgt.

Siehe auch:
 Leet
 Lett
 LED (Begriffsklärung)
 Leth

Abkürzung